On the Road Again ("di nuovo sulla strada" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 On the Road Again  – traccia dell'album Bringing It All Back Home di Bob Dylan del 1965
 On the Road Again  – singolo dei Canned Heat del 1968, dall'album Boogie with Canned Heat, composto da Floyd Jones e Alan Wilson
 On the Road Again  – singolo di Willie Nelson del 1980, dalla colonna sonora di Accordi sul palcoscenico
 On the Road Again  – album dei Rockets del 1978
 On the Road Again  – singolo dei Rockets del 1978, cover della canzone dei Canned Heat
 On the Road Again  – singolo dei Katchafire
 On the Road Again  – singolo dei Barrabás
 On the Road Again  – album di Roy Wood del 1979
 On the Road Again – tour dei One Direction nel 2015
 On the Road Again  – traccia dell'album Rockin' Blues di Roberto Ciotti del 1982
 On the Road Again  – album di Bernard Lavilliers del 1990
 On the Road Again  – DVD di Katie Melua del 2005
 Ringo Roadagain  – Uno dei minori antagonisti della settima serie de Le bizzarre avventure di JoJo, Steel Ball Run

Televisione 
 Una vacanza sfortunata (On the Road Again) – episodio di Alf
 Honky Tonk batticuore Rob (On the Road Again) – episodio della prima stagione di Hannah Montana
 On the Road Again  – episodio di Sei in arresto!